

Жеруйик — село, Алгинський район, Актюбинська область
 Жеруйик — село, Панфіловський район, Жетисуська область